Македони́я (), за границами Греции часто используется термин Гре́ческая Македо́ния (термины Эге́йская Македо́ния или Беломо́рская Македо́ния используют в основном северные соседи Греции)  — бόльшая часть историко-географической области Македонии, освобождённая греческой армией в ходе Балканских войн 1912—1913 годов и закреплённая по Бухарестскому договору в составе Греции, составляет свыше 25,9 % территории современного греческого государства.

В Греции именуется просто Македония, это второй по численности населения и наибольший по площади регион Греции.

Македония занимает 52,4 % площади географической Македонии 1912 года и насчитывает около 52,9 % её населения.

История

География 
Македония — историческая географическая область в Северной Греции, занимающая бо́льшую её часть. Простирается от Пинда на западе, где граничит с Эпиром, до реки Нестос (Места) на востоке, где граничит с Фракией. Две трети южной границы проходят по побережью Эгейского моря, треть — по горам Камвуния и Олимп, где область граничит с Фессалией. На севере простирается до государственной границы с Албанией, Северной Македонией и Болгарией.

Это самая обширная (25,9 % территории страны) и самая густонаселённая после Аттики географическая область. Площадь  квадратных километров. Население  человек по переписи 2011 года.

По состоянию на 1999 год из жителей, составляющих славяноязычное меньшинство греческой провинции Македония, от 10 до 30 тысяч идентифицировали себя не греками, а македонцами
.

Македония выгодно отличается от островной части Греции богатством ландшафтов, разнообразием природных условий, большим количеством видов флоры и фауны, изобилием святых мест, памятников археологии и древностей.

Административное деление 
По программе «Калликратис» административно делится на три периферии, одна из которых включает также Фракию, 14 периферийных единиц и одну особую административную единицу Айон-Орос (Афон).

Периферия Западная Македония включает в себя следующие периферийные единицы: Гревена, Кастория, Козани и Флорина, административный центр — Козани. Периферия Центральная Македония включает в себя следующие периферийные единицы: Иматия, Килкис, Пела, Пиерия, Салоники, Сере и Халкидики, административный центр — Салоники. Периферия Восточная Македония и Фракия включает в себя следующие периферийные единицы, относящиеся к Македонии: Драма, Кавала и Тасос.

Геология 

Геологически Македония не имеет единого строения. Западная Македония включает в себя Пелагонийско-Кикладскую (Pelagonian zone) и Вардарскую (Vardar zone) зоны. В них широко распространены шельфовые карбонатные отложения, флиш и серпентинитовый . В Вардарской зоны выявлены позднетриасово-юрские офиолиты — реликт коры глубоководного залива океана Тетис. Породы Пелагонийско-Кикладской зоны составляют основу гор Западной Македонии: Баба (Варнус), Вернон, Аскион, Ворас, Пайкон, Вермион, Пиерия и Олимп. Вардарская зона простирается от гор Вермион, включает всю долину реки Аксьос (Вардар) и заканчивается побережьем залива Термаикос. За Вардарской зоной идут Сербско-Македонский (Serbo-Macedonian Massif) и Родопский (Rhodope massif) массивы. Родопский массив сложен протерозойскими метаморфическими породами, гранитами и триасово-нижнеюрскими отложениями. В позднем эоцене — олигоцене возникла система грабенов, заполненных молассой и кислыми вулканитами. Сербско-Македонский массив образован верхнедокембрийскими породами. Родопский массив включает горы Беласица, Славянка, Меникион, Пангеон. Сербско-Македонский массив включает горы в восточной части полуострова Халкидики.

Геоморфология 
Геоморфология Македонии — сложная. Высокие горы, глубокие долины и крупные протекающие реки образуют три отдельные естественные зоны: Западная Македония между Пиндом и Аксьосом, Центральная Македония между Аксьосом и Стримоном (Струмой), расширяющаяся в сторону полуострова Халкидики на юг, Восточная Македония между Стримоном и Нестосом.

Рельеф Западной Македонии сильно выражен: западная граница с Албанией и Эпиром простирается с севера на юго-восток, включает горную систему Пинд с пиками Грамос (2522 м), Змоликас (2637 м), Василица (2249 м), горный массив Баба (2601 м) на границе с Республикой Северная Македония, на территории которой находится основная часть горного массива. Восточнее находятся Вици (2128 м) и Аскион (2111 м), ещё восточнее — Вермион (2052 м). Продолжением Вермиона является Ворас с пиком Каймакчалан (2524 м), который определяет часть границы с Республикой Македонией, продолжением Вораса является Пайкон (1650 м). Границей западной Македонии на юге являются с запада на восток: Хасия (1554 м), Андихасия (1424 м), Камвуния (1615 м), Пиерия (2190 м) и массив Олимп (2917 м), которые отделяют Македонию от Фессалии. 

Среди этих гор находятся холмистые или плоские участки, такие как область Флорины, Птолемаиса и Козани между Вици и Аскион на западе, Камвунией и Пиерией на юге и Вермионом, Ворасом и равниной Алмопией на западе. Полуравнинная обширная область, которая продолжается Салоникской равниной и покрыта в основном посадками деревьев, простирается от Вермиона между городами Эдеса, Науса и Верия.

Низменность Катерини и Литохорона простирается от Пиерии на северо-западе и Олимпа на юго-западе до побережья залива Термаикос и также продолжается Салоникской равниной. Центральная Македония включает Салоникскую равнину, вторую по величине в стране и вторую по экономическому значению после Фессалийской равнины. Эта равнина недавно сформировалась в тектоническом прогибе, заполненном преимущественно аллювиальными и морскими отложениями. Огромное количество аллювия, переносимое реками (главным образом, реками Аксьос (Вардар) и Альякмон), вследствие длительного накопления (аккумуляции) в мелком заливе Термаикос образовали обширную аллювиальную равнину к западу от Салоник. К 500 году н. э. в ходе роста равнины образовалось озеро Яницы, осушенное в 1928—1932 годах.

Горы Центральной Македонии ниже. На севере Центральной Македонии, на границе с Болгарией с запада на восток простираются горы Беласица (2029 м). Они продолжаются на юг низкими горами Дисорон (Мавровуни, 860 м) в направлении с северо-запада на юго-восток, а затем горами Мавровуни (1178 м) в направлении с северо-востока на юго-запад. Южнее находятся горы Хортиатис (1201 м), которые возвышаются над Салониками и простираются в направлении с северо-запада на юго-восток и заходят на полуостров Халкидики. К юго-западу от Хортиатис с юго-запада на северо-восток простирается другая гора Халкидики — Холомондас (1164 м), а на оконечности полуострова Айон-Орос возвышается гора Афон (2030 м). В юго-восточной части Центральной Македонии у залива Орфанос (Стримоникос) находятся горы Кердилион (1092 м), от которых простирается равнина с озером Волви. Другая небольшая полуравнинная область простирается в западной части Халкидики.

Рельеф Восточной Македонии сильно выражен: на севере возвышаются горы Славянка, большая часть которых находится в Болгарии, и Врондус (1849 м), в центре с северо-востока на юго-запад простираются горы Меникион (1963 м), северо-восточнее — горы Фалакрон (2232 м), которые возвышаются над Драмой, восточнее — горы Лекани (1298 м), а на юге находится гора Пангеон (1955 м), продолжением которой можно считать низкий горный хребет , который достигает залива Кавала.

К востоку от гор Кердилион находится Серская равнина и маленькая равнина Драмы и древнего города Филиппы, которая простирается на юг до горного хребта Симбол. К северо-западу от долины Драмы и гор Фалакрон простирается горное плато Неврокопион, а равнина города Хрисуполис простирается к востоку от Кавалы и сформирована отложениями Нестоса вблизи его устья.

Уроженцы 

 Аристотель, древнегреческий философ и учёный, учитель Александра Великого.
 Филипп II Македонский, базилевс Македонии.
 Александр Македонский, базилевс Македонии.
 Константин-Кирилл Философ и Мефодий, создатели первой старославянской азбуки и церковнославянского языка.
 Василий Македонянин (830—886), византийский император армянского происхождения. Основатель Македонской (Армянской) династии.
 Димитрий Кидонис (1324—1398) — греческий гуманист и латинист.
 Филофей Коккин — греческий богослов и философ, дважды был Константинопольским патриархом (1353—1354 гг. и 1364—1376 гг.).
 Исидор Киевский (Исидор Грек) — митрополит Киевский и всея Руси (1437—1442), подписавший Флорентийскую унию. С 1439 года и до смерти — кардинал Римской Церкви.
 Коттуниос, Иоаннис () (1577—1658) — выдающийся греческий учёный, философ и гуманист эпохи Возрождения.
 Мейданис, Панос — легендарный греческий клефт 17-го века.
 Папазолис, Георгиос (1725—1775) — офицер русской армии, руководитель греческого восстания 1770 г.
 Паппас, Эммануил, герой греческой революции 1821 г., руководитель восстания на п-ве Халкидики.
 Касомулис, Николаос (1795—1872) — писатель-историк и участник греческой революции 1821 г..
 Анастасиос Каратасос (1766—1830) — герой греческой революции 1821 г., руководитель восстания и обороны города Науса в 1822 г..
 Гацос, Ангелис (1771—1839) — герой греческой революции 1821 г., руководитель восстания и обороны города Науса в 1822 г..
 Лассанис, Георгиос (1793—1870) — греческий революционер и театральный писатель, в 1818—1820 жил в Одессе, где и стал одним из руководителей Филики Этерия
 Гоце Делчев, болгарский революционер.
 Хадзис, Василиос (1870—1915) — художник-маринист, представитель Мюнхенской школы греческой живописи.
 Деметриус Викелас (1835—1908) — первый президент Международного Олимпийского Комитета МОК.
 Димитр Благоев, болгарский политик.
 Мустафа Кемаль Ататюрк (1881—1938) — премьер-министр (1920—1921) и президент Турции (1923—1938).
 Константинос Караманлис (1907—1998) — премьер-министр (1955—1963 с перерывами, а также 1974—1980) и президент Греции (1980—1985 и 1990—1995).
 Димитрис Вицорис (1902—1945) — греческий художник-экспрессионист.
 Антон Югов (1904—1991) — политик, премьер-министр Болгарии в 1956—1962 гг..
 Сардзетакис, Христос, президент Греции.
 Георгиос Зорбас (1867—1942) — прототип всемирно известного Грека Зорбы (роман Н. Казандзакиса и фильм М. Какояниса по этому роману).

См. также 
 Македоняне
 Македония (область)
 Македония ТВ — местный телеканал
 Аэропорт Македония — государственный аэропорт Салоников
 «Македония» — греческая газета, издаваемая в Салониках
 Славяне в Греции

Примечания

Литература

Ссылки 
 Macedonia on the Web
 
 Греции Македония
 Museums of Macedonia
 History-of-Macedonia

 
География Греции